Ниже приведен список составов команд участниц молодежного чемпионата мира 1995.

Группа А

Бразилия

Катар

Россия

Сирия

Группа B

Бурунди

Чили

Япония

Испания

Группа С

Аргентина

Гондурас

Нидерланды

Португалия

Группа D

Австралия

Камерун

Коста-Рика

Германия

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте FIFA.com 

1995